Леки:
 Леки — одно из племён Кавказской Албании. Предки современных лезгин.
 Леки — топоним или этноним.

Персоналии 
 
 Леки, Жозеф (1766—1836) — итальянский и французский военачальник эпохи наполеоновских войн.
 Леки, Мэттью (род. 1990) — австралийский футболист, нападающий.
 Леки, Роберт (1920—2001) — американский военный историк.
 Леки, Теодоро (1778—1866) — итальянский патриот, военачальник эпохи наполеоновских войн.
 Леки, Энн (род. 1966) — американская писательница и редактор в жанрах научной фантастики и фэнтези.

Другое 
 Леки или лаки — иранский язык, иногда рассматривается как диалект курдского языка.
 «Леки» — финский хоккейный клуб (Лемпяаля).
 «Леки» — российский футбольный клуб (Дагестан, село Магарамкент).
 «Леки» — финская компания по производству лабораторного оборудования.

Примечания